В квалификации чемпионата Европы по гандболу среди мужчин 2012 приняли участие 39 команд. Две из них (Сербия и Франция) автоматически квалифицированы, остальные 37 команд соревновались в двух квалификационных фазах.

Фаза 1 
В 1-й фазе участвовали 12 последних команд рейтинга сборных Европейской федерации гандбола (EHF), разделённых на три группы по четыре команды. Победители этих групп прошли во вторую фазу.

Жеребьёвка

Результаты

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Фаза 2 
Во второй фазе участвовали три команды из первой фазы, 14 участников чемпионата Европы 2010, 7 участников стыковых отборочных матчей на чемпионат мира 2011 и четыре команды по рейтингу EHF. Эти 28 команд разделены на семь групп по четыре сборные и занявшие в них 1-е и 2-е места квалифицировались в финальную стадию чемпионата, которая пройдёт в Сербии в январе 2012 года.

Жеребьёвка

Результаты

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионаты Европы по гандболу
2010 год в гандболе
2011 год в гандболе
Гандбол